Amerigo Vespucci (persoon), Gonçalo Coelho, Portugees ontdekkingsreiziger
 Paulo Coelho, Braziliaans schrijver
 Pedro Passos Coelho, premier Coelho van Portugal
 Coëlho - Zakwoordenboek der Geneeskunde, medisch zakwoordenboek van Elsevier